Nummis kan syfta på:
 Nummi – en stadsdel i Åbo, se Nummis, Åbo
 Nummi – en stadsdel i Åbo, se Nummisbacken